A 60.ª edição da Volta à Romandia disputou-se de 25 de abril a 30 de abril de 2006 com um percurso de 656,3 km dividido num prólogo inicial e 5 etapas, com início em Genebra, e final em Lausana.
O vencedor foi o australiano Cadel Evans, cobrindo a prova a uma velocidade média de 39,2 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição da Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

UCI ProTour de 2006
2006
2006 no ciclismo
2006 na Suíça